Kortslutning har flere betydninger:

 Kortslutning (single) – En single af den danske sanger Celina Ree fra 2008.
 Kortslutning (album) – Album af ovennævnte musiker fra samme år.
 Kortslutning – noget der sker, når to spændings førende ledere rører hinanden i et elektrisk system.